Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Cádiz. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 11000.

 
Cadiz